Bob De Moor (acteur), een Belgische acteur en regisseur
Bob De Moor (striptekenaar), een Belgische striptekenaar